Това е списъкът с епизоди на сериала „Хавай 5-0“ с оригиналните дати на излъчване в САЩ и България.

На 9 май 2019 г. е подновен за десети сезон.

Сезон 1: 2010 – 2011

Сезон 2: 2011 – 2012

Сезон 3: 2012 – 2013

Сезон 4: 2013 – 2014

Сезон 5: 2014 – 2015

Сезон 6: 2015 – 2016

Сезон 7: 2016 – 2017

Сезон 8: 2017 – 2018

Сезон 9: 2018 – 2019

Сезон 10: 2019 – 2020

Източници 

Хавай 5-0